Хімічев — російське прізвище.

Відомі носії:

 Хімічев Борис Петрович (1933—2014) — радянський і російський актор театру і кіно.
 Хімічов (Хімічев) Михайло Валерійович (. 1979) — російський актор.

 Хімічева Ніна Іванівна (. 1928) — радянський і російський учений-юрист.

Топонім 
  Хімічев — хутір, Прохоровський район, Бєлгородська область, Російська Федерація

Російські прізвища